Пристав:
 Пристав — исполнительный чин (чиновник) на Руси (позже в России), в обязанности которого включалось сопровождение и выполнение важных общественных и государственных поручений.
 Парламентский пристав — должностное лицо парламента или общественного собрания, выполняющее решения собрания или его председателя по поддержанию порядка.
 Становой пристав — полицейская должность, учрежденная Положением о земской полиции 1837 г.
 Пристав — полицейская должность в Российской империи.
 Судебный пристав — должностное лицо, занимающееся исполнением судебных актов.
 Пристав — непосредственный распорядитель в горно-заводском деле.